Kläden (bij Arendsee), een gemeente in het Duitse district Altmarkkreis Salzwedel, Saksen-Anhalt 
Kläden (bij Stendal), een gemeente in het Duitse district Stendal, Saksen-Anhalt

Zie ook 
 Klaeden (doorverwijspagina)